Ка́стро () — распространённое испанское имя собственное: фамилия, либо, очень редко, имя.

Носители фамилии 
 Кастро (кастильский род) — любой из его представителей.
 Кастро, Алехандро (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Кастро, Америко (1885—1972) — испанский филолог и историк культуры, литературный критик.
 Кастро, Ариэль (1960—2013) — американский преступник.
 Кастро, Бельхика (род. 1921) — чилийская актриса.
 Кастро, Вероника (род. 1952) — мексиканская актриса.
 Кастро, Виктор Уго (род. 1975) — аргентинский боксёр.
 Кастро, Вильям (род. 1962) — уругвайский футболист.
 Кастро, Габриел (род. 2000) — португальский футболист.
 Кастро, Герберт де (; 1905—1969) — панамский композитор и дирижёр.
 Кастро, Гильен де (1569—1627) — выдающийся испанский драматург.
 Кастро, Гонсало (род. 1987) — немецкий футболист.
 Кастро, Даниэла (род. 1969) — мексиканская актриса
 Кастро, Диего (род. 1982) — испанский футболист.
 Кастро, Домитила де (1797—1867) — фаворитка бразильского императора Педру I.
 Кастро, Инес де (; 1320—1355) — дочь Педро Фернандеса де Кастро, жена португальского короля
 Кастро, Иоанн (устаревшая форма имени Жуана ди Каштру; 1500—1548) — португальский полководец.
 Кастро, Исраэль (род. 1980) — мексиканский футболист.
 Кастро, Карлос (род. 1978) — коста-риканский футболист.
 Кастро, Кристиан (род. 1974) — мексиканский певец и композитор.
 Кастро, Ксиомара (род. 1959) — гондурасский политик.
 Кастро, Леонардо (футболист) (род. 1992) — колумбийский футболист.
 Кастро, Лусиано (род. 1975) — аргентинский актёр.
 Кастро, Мануэль Бенито де (1751—1826) — южноамериканский политический деятель.
 Кастро, Марио де (1905—1998) — бразильский футболист.
 Кастро, Мариэла (род. 1962) — дочь Рауля Кастро, директор Кубинского национального центра сексуального образования и активист ЛГБТ-движения Кубы.
 Кастро, Марта Мариана (род. 1966) — мексиканская актриса театра и кино.
 Кастро, Мигель (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Кастро, Мигель Анхель (род. 1997) — перуанский футболист.
 Кастро, Никлас (род. 1996) — чилийский футболист.
 Кастро, Николас (род. 2000) — аргентинский футболист.
  (род. 1973) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Кастро, Ноли де (род. 1949) — вице-президент Филиппин с 2004 по 2010.
 Кастро, Освальдо (род. 1947) — чилийский футболист, нападающий.
 Кастро, Оскар (1953—2015) — колумбийский шахматист, международный мастер (1975).
 Кастро, Павел (de Castro; ум. около 1447) — итальянский юрист XV века.
 Кастро, Паоло де (род. 1958) — итальянский экономист и политик.
 Кастро, Пилар (род. 1970) — испанская актриса.
 Кастро, Ракель (; род. 1994) — американская актриса.
 Кастро, Рамон (1924—2016) — старший брат Фиделя и Рауля Кастро, а также одна из ключевых фигур Кубинской революции.
 
 Кастро, Росалия де (1837—1885) — испанская писательница и поэтесса.
 Кастро, Рубен (род. 1981) — испанский футболист.
 
 
 Кастро, Сиприано (; 1858—1924) — венесуэльский политический деятель.
 Кастро, Факундо Исмаэль (род. 1995) — уругвайский футболист.
 Кастро, Фидель (1926—2016) — кубинский революционер и политик, руководитель Кубы с 1959 по 2008.
 Кастро, Хесус (1908 — ?) — мексиканский футболист.
 Кастро, Хоан Себастьян (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Кастро, Хонатан (род. 1994) — испанский футболист.
 
 
 Кастро, Хуан (1985) — венесуэльский самбист.
 Кастро, Хуанита (род. 1933) — американка кубинского происхождения, сестра Фиделя и Рауля Кастро.
 Кастро, Хуан Хосе (1895—1968) — apгентинский композитор и дирижёр.
 Кастро, Хулиан (1810—1875) — венесуэльский офицер, президент страны в 1858—1859 годах.
 Кастро, Хулиан (род. 1974) — американский политик.
 Кастро, Шейла (род. 1983) — бразильская волейболистка, нападающая, двукратная олимпийская чемпионка.
 Кастро, Эдгар де — филиппинский шахматист.
 Кастро, Эктор (; 1904—1960) — уругвайский футболист, чемпион мира, олимпийский чемпион.
 Кастро, Элио (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Кастро, Эмилио (1927—2013) — религиозный деятель Уругвая и международного экуменического движения, генеральный секретарь Всемирного совета церквей (1985—1992).

Составные фамилии 
 Альварес Кастро, Мигель (1795—1855) — сальвадорский политик и поэт.
 Гомес Кастро, Лауреано (1889—1965) — президент Колумбии в 1950—1951 годах, член Колумбийской консервативной партии.
 Кастро Гонсалес, Хосе Антонио (род. 1980) — мексиканский футболист.
 Кастро де ла Серда, Яков Антонович (1733—1800) — русский генерал.
 Кастро Диас-Баларт, Фидель (1949—2018) — советник по науке Государственного совета Кубы, заместитель президента Кубинской академии наук.
 Кастро-и-Бельвис, Гильом де (1569—1631) — испанский драматург.
 Кастро Ирисабаль, Гонсало (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Кастро Маркес, Изиане (род. 1982) — бразильская баскетболистка.
 Кастро Родригес, Себастьян (род. 2000) — коста-риканский футболист.
 Кастро-и-Сальдивар, Мариано (1828—1906) — перуанский дипломат, политический и государственный деятель, премьер-министр Перу (1884—1885).
 Кастро Тито Куси Юпанки, Диего де (1539—1571) — предпоследний потомок правителей Инков по мужской линии, внук Уайна Капака и сын Манко Инки Юпанки.
 Мельгар Кастро, Хуан Альберто (1930—1987) — гондурасский политический деятель, президент Гондураса (1975—1978).
 Сайед Кастро, Аиша (нередко просто Аиша Сайед; род. 1989) — доминиканская скрипачка и альтистка.
 Родригес-и-Кастро, Бонифация (1837—1905) — испанская монахиня, основательница конгрегации служителей св. Иосифа, католическая святая.
 Луис Альва Кастро (род. 1942) — государственный, политический и общественный деятель Перу, премьер-министр страны в 1985—1987 годах.
 Фрейтас Кастро, Алисон Эулер де (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий.

Топоним 
 Кастро — коммуна в Апулии (Италия)
 Кастро — коммуна в Ломбардии (Италия)
 Кастро — гей-деревня в Сан-Франциско.
 Кастро — историческое герцогство со столицей в одноимённом городе,
 Кастро — город в Чили на острове Чилоэ.
 Кастро — округ в штате Техас, США.

Составные названия 
 Искья-Кастро — город в Италии, в XVI—XVII вв. столица герцогства Кастро, за которое Барберини и Фарнезе вели войны.
 Кастро Баррос — станция Линии A метрополитена Буэнос-Айреса.
 Кастро-де-Рей — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Кастро-де-Филабрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кастро-де-Фуэнтидуэнья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кастро-дей-Вольши — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Кастро-дель-Рио — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кастро-Кальделас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Кастро-Преторио — XVIII район (Rione) Рима.
 Кастро-Преторио — станция линии B Римского метрополитена.
 Кастро-Урдьялес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Монтальто-ди-Кастро — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Монте-Кастро — район Буэнос-Айреса.
 Сан-Себриан-де-Кастро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Другое 
 Культура Кастро — археологическая культура 1 тыс. до н. э., занимавшая значительную часть Испании и Португалии.

См. также 
 
 
 Кастру (Парана)
 Кастропп